Екатерина Михайловна Дурян-Арменян (до замужества — Дандурян) (; , Тифлис, Российская империя — , Ереван, Армянская ССР) — советская армянская . Народная артистка Армянской ССР (1947).

Биография 
С юных лет увлекалась театром. Выступала на любительской сцене.

Дебютировала на театральной сцене в Баку в 1903 году. В 1903—1932 годах играла в Бакинском Армянском театре драмы им. Абеляна

В 1914 году обучалась в студии МХАТа.

Выступала на сценах многих городов России и за границей (Болгария, Египет, Турция, Румыния, Иран, Франция). С 1932 по 1969 год — актриса Ленинаканского театра им. А. Мравяна (ныне Гюмрийский драматический театр им. Аджемяна).

Играла в этом театре роли: Кручининой; Анани, Саломэ («Ещё одна жертва», «Разорённый очаг» Сундукяна), Василисы, Полины («Враги», «На дне» Горького), Мария Эстераг («Мой сын» Гергея и Литовского) и др.

По мнению специалистов — актриса большой сценической культуры, обладавшая ярким дарованием.

Избранные театральные роли 
 Маргарит, Сона, Арменуи («Из-за чести», «Злой дух», о. п. Ширванзаде),
 Жанна д'Арк («Орлеанская дева» Ф. Шиллера),
 Офелия («Гамлет» Шекспира),
 Дездемона («Отелло» Шекспира),
 Нора («Кукольный дом» Г. Ибсена),
 фру Альвинг («Привидения» Г. Ибсена),
 Рукайя («Измена» А. Южина-Сумбатова).

Жена армянского советского актёра и режиссёра Армена Арменяна (1871—1965).

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 2 / Глав. ред. А. П. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1963

Персоналии:Гюмрийский драматический театр им. В. Аджемяна
Актрисы театра СССР